Chiesa di Nostra Signora del Buoncammino a Cardedu
 Chiesa di Nostra Signora del Buoncammino a Quartu Sant'Elena